Atrophia är ett släkte av kräftdjur. Atrophia ingår i familjen Lubbockiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Atrophia